Brixhe ist der Familienname folgender Personen:
Peggy Brixhe (1925–2014), portugiesische Badmintonspielerin
Pierre Brixhe (* 1998), belgischer Handballspieler